Il singolare del Milan Indoor 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma Davide Sanguinetti lo ha battuto in finale 7–6 (7–2), 4–6, 6–1.

Teste di serie 

  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
  Roger Federer (finale)
  Goran Ivanišević (primo turno)
  Jan-Michael Gambill (primo turno)

  Younes El Aynaoui (quarti di finale)
  Jiří Novák (primo turno)
  Greg Rusedski (semifinali)
  Hicham Arazi (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 2002
ATP Tour 2002